Estado islâmico — tipo de governo que se fundamenta na aplicação do direito islâmico
 Estado Islâmico — organização fundamentalista islâmica para guerra religiosa, também referido como Daexe
 Estado Islâmico (Iêmen) — ramo do Daexe no Iêmen
 Estado Islâmico (Líbia) — ramo do Daexe na Líbia
 Estado Islâmico (Sinai) — ramo do Daexe na península do Sinai, no Egito
 Estado Islâmico do Afeganistão — Estado extinto surgido da queda de regime comunista em 1992
 Estado Islâmico do Azauade — Estado  proclamado, não reconhecido e dissolvido em 2012